Le nom de Linn peut se référer à :

Patronyme 
 Un prénom suédois.

Géographie 
 plusieurs villes des États-Unis d'Amérique dans les États du Kansas, du Missouri, du Texas ou du Wisconsin ;
 une commune suisse du canton d'Argovie ;
 un quartier de la ville allemande de Krefeld.

Quatre comtés des États-Unis portent le nom de comté de Linn () :
 le comté de Linn, situé dans l'État de l'Iowa ;
 le comté de Linn, situé dans l'État du Kansas ;
 le comté de Linn, situé dans l'État du Missouri ;
 le comté de Linn, situé dans l'État de l'Oregon.

Divers 
 Roger Linn, inventeur américain
 Linn LM-1, boîte à rythmes
 LinnDrum, boîte à rythmes
 Linn 9000, instrument de musique électronique
 Linn Products, une marque de hi-fi écossaise
 Linn Records, un label discographique
 un , est une particularité géographique en Écosse

Toponymie